

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Турции по футболу
Футбол в Турции